Pfarrkirche Brand steht für:
 Pfarrkirche Brand bei Gmünd, hl. Andreas, in Brand bei Gmünd, Niederösterreich
 Pfarrkirche Brand bei Loschberg, Hl. Georg, in Brand bei Loschberg, Gemeinde Waldhausen, Niederösterreich
 Pfarrkirche Brand im Brandnertal,  Mariä Himmelfahrt, in Brand, Vorarlberg

Siehe auch:
 Brand (Ortsname) – Übersicht über die Orte